L'institut coopératif du vin ou Groupe ICV est une union de coopératives fondée en 1946 (Institut Coopératif du Vin) pour le conseil et l'analyse du vin. Le siège social est situé à Montpellier dans le département de l'Hérault, en France.

Mission

Notes et références

Voir aussi

Article connexe

Lien externe 
 Site de l'entreprise.

Organisation de la filière vitivinicole
Organisme fondé en 1946
Entreprise de vins et spiritueux